Lijfwacht - een persoon die de beveiliging van een andere persoon verzorgt
 Bodyguard (1948) - een film noir uit 1948
 Bodyguard (televisieserie) - een Britse dramaserie

Zie ook 
 The Bodyguard (doorverwijspagina)